Antonio Pedrera puede referirse a:

 Antonio Pedrera Soler (1925-2013), empresario español.
 Toni Pedrera (1970-), jugador de baloncesto español.